Pap Katalin
 Pap Katalin (1975) színész, szinkronszínész

Papp Katalin
 Papp Katalin (1933) ejtőernyős
 Papp Katalin (1946–2020) röplabdázó
 Papp Katalin (1947) kémia–fizika szakos tanár, a Szegedi Tudományegyetem docense
 Papp Katalin (1967) kosárlabdázó
 Papp Katalin (?) atléta, futó
 Papp Katalin (?) művészettörténész
 Papp Katalin (?) színművész